Der Name Luonnotar bezeichnet
 eine Figur der finnischen Mythologie, siehe Ilmatar 
 eine Sinfonische Dichtung von Jean Sibelius, siehe Luonnotar (Sinfonische Dichtung)